Eochaid bezeichnet:

 Eochaid I., König von Dalriada von 608 bis 629
 Eochaid II., König von Dalriada 697
 Eochaid III., König von Dalriada von 726 bis 733
 Eochaid IV., König von Dalriada 781
 Eochaid (Schottland), König von Schottland von 878 bis 889
 Eochaid Airem (Eochaid der Pflüger), Sagengestalt aus dem Ulster-Zyklus der Irischen Mythologie
 Eochaid Fedlech (Eochaid Feidlech, Eochaid der Langlebige/der lange Regierende), König aus dem Ulster-Zyklus der Irischen Mythologie
 Eochaid Ollathair, Irische Gottheit und Sagengestalt, siehe Dagda